Pectoral major
 Pectoral menor